Core Beer - marka ciemnego piwa z dodatkiem pestek dyni warzonego od 2006 roku na zlecenie austriackiego przedsiębiorstwa KOR Bau und Handels G.m.b.H. przez polskie browary.

Piwo Core Beer powstaje według receptury opracowanej przez niemieckiego piwowara z Neurauchenau, Bernharda Sittera. Do jego produkcji oprócz tradycyjnych składników: słodu, chmielu, drożdży i wody dodawane są pestki hodowanej w Styrii dyni z gatunku Herakles.

Piwo Core Beer sprzedawane jest w butelkach o pojemności 0,33  i 0,5 litra. Pierwotnie producentem piwa były Zakłady Piwowarskie Głubczyce, aktualnie jest nim Browar Witnica.

Linki zewnętrzne 
 
 

Core Beer